Bekim Balaj – calciatore albanese
 Filip Balaj – calciatore slovacco
 Pavel Cristian Balaj – arbitro di calcio rumeno
 Rina Balaj – rapper e cantante kosovara